Никола́й Алекса́ндрович Попо́в:
 Попов, Николай Александрович (1828—1891) — ректор Вятской духовной семинарии.
 Попов, Николай Александрович (1871—1949) — режиссёр, драматург, театральный деятель, коллекционер.